Vladímir Vysotski puede referirse a varias personas:

Vladímir Semyonovich Vysotski (1938-1980), cantante, compositor, poeta y actor ruso de la Unión Soviética.
Vladímir Vysotski, actual comandante de la Armada de Rusia.